Красносільська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Литві в XIX— першій чверті XX століття:
 Красносільська волость — Житомирського повіту Волинської губернії;
 Красносільська волость — Вілейського повіту Віленської губернії;
 Красносільська волость — Гайсинського повіту Подільської губернії;
 Красносільська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії.